La 1ª Lega 2015-2016 è la 94ª edizione del quarto livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2016-2017.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2016-2017.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2016-2017.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in Promotion League

Primo turno 
Andata il 20 maggio, ritorno il 4 giugno 2016.

Finale 
Andata martedì 8 e ritorno sabato 11 giugno 2015.

Spareggio per la terza promozione 
Giovedì 16 giugno 2016 sul campo neutro del FKB Stadion Birchhölzli a Düdingen, alle ore 20.

Verdetti finali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2016 4